Unter Graf-Stauffenberg-Gymnasium versteht man

 Graf-Stauffenberg-Gymnasium (Flörsheim am Main) 
 Graf-Stauffenberg-Gymnasium (Osnabrück)